Uefacupen 1995/1996 vanns av Bayern München, Tyskland efter finalseger mot Bordeaux, Frankrike. Bordeaux tog sig till finalerna hela vägen från Intertotocupen 1995.

Örebro SK, Sverige slog ut Avenir Beggen, Luxemburg i den preliminära omgången men några dagar senare meddelades att Avenir Beggen fick då fortsätta i Örebro SK:s ställe sedan Örebro SK använt för många utländska spelare, i strid med samtida regler.

Preliminär omgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även 
 Uefa Champions League 1995/1996
 Europeiska cupvinnarcupen 1995/1996
 Intertotocupen 1995
 Intertotocupen 1996

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1995/1996
Fotbollssäsongen 1995/1996
1995 i Europa
1996 i Europa